Johan Karlsson (ur. 1975) – szwedzki piłkarz
 Johan Karlsson – szwedzki brydżysta